Een Nederlands kerkgenootschap, zie Hersteld Hervormde Kerk
 Een muziekvereniging uit Haarlem, zie Marching and Cycling Band HHK